A Fez (stilizálva FEZ) egy független fejlesztésű logikai platformjáték, amit a Polytron Productions fejlesztett és a Trapdoor adott ki. A játék 2013. április 13-án jelent meg Xbox 360-ra, ugyanazon év május 1-én Windowsra és szeptember 11-én Linuxra és OS X-re, 2014. március 25-én pedig PlayStation Networkön. A Fez megjelenésének ötödik évfordulójára bejelentették a játékot iOS-re is.

Játékmenet 

A Fez egy kétdimenziós logikai platformjáték, ami egy háromdimenziós térben játszódik.

Zene 
A játékban hallható zenék 2012. április 20-án jelentek meg Bandcampen.

Fogadtatás 
A játék megnyerte az Eurogamer 2012-es "Év játéka"-díját és Seumas McNally Grand Prize díjat az Independent Games Festivalon.

Hivatkozások

További információk 
  

2012 videójátékai
Független fejlesztésű videójátékok
Linux-játékok
MacOS-játékok
Logikai platformjátékok
PlayStation 3-játékok
PlayStation 4-játékok
PlayStation Network játékok
PlayStation Vita-játékok
Windows-játékok
Xbox 360 Live Arcade játékok